Husband ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Husband (1908–1983), britischer Bauingenieur
 Daniel Husband (* 1978), amerikanischer Baseballtrainer und Baseballspieler
 Gary Husband (* 1960), britischer Musiker

 Jimmy Husband (James Husband; * 1947), englischer Fußballspieler
 Rick Douglas Husband (1957–2003), amerikanischer Astronaut
sowie das Pseudonym von:
 Corpse Husband (* 1997), US-amerikanischer YouTuber und Musiker 

Siehe auch:
 (51823) Rickhusband, Asteroid des Hauptgürtels